Die Endrunde der 9. U-19-Handball-Europameisterschaft der Frauen wurde vom 1. bis 11. August 2013 in Dänemark ausgetragen. Der Gastgeber war zugleich Titelverteidiger. Veranstalter war die Europäische Handballföderation (EHF). Russland gewann zum dritten Mal die U-19-Handball-Europameisterschaft der Frauen.

Austragungsorte 
Die Austragungsorte der Spiele waren Kolding und Sønderborg.

Qualifikation 

An dem Turnier nahmen 28 Mannschaften teil. Als Gastgeber des Turniers war Dänemark automatisch qualifiziert. Russland und Norwegen qualifizierten sich über die U-17-Handball-Europameisterschaft der Frauen 2011.

Die restlichen 13 Plätze wurden über die Qualifikation ausgespielt:

Vorrunde 
Die Auslosung der Vorrundengruppen fand am 2. Juni 2013 statt. Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden in vier Gruppen mit jeweils vier Teams aufgeteilt. Dabei wurden die Ergebnisse der U-17-Europameisterschaft 2011 sowie die Resultate der Qualifikation berücksichtigt.

Gruppe A 
in Kolding Hallerne - Kolding

Gruppe B 
in Skansen - Sønderborg

Gruppe C 
in Skansen - Sønderborg

Gruppe D 
in Kolding Hallerne - Kolding

Hauptrunde 
In dieser Runde nehmen die erst- und zweitplatzierten Teams aus der Vorrunde teil.
Das Spiel aus der Vorrunde wird mit in die Hauptrunde genommen.

Gruppe M1 
in Skansen - Sønderborg

Gruppe M2 
in Koldinhallerne - Kolding

Finalrunde

Übersicht

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Zwischenrunde 
In dieser Runde nehmen die dritt- und viertplatzierten Teams aus der Vorrunde teil.
Das Spiel aus der Vorrunde wird mit in die Zwischenrunde genommen.

Gruppe I1 
in Skansen - Sønderborg

Gruppe I2 
in Koldinhallerne - Kolding

Platzierungsspiele

Übersicht

Playoff um Platz 13–16 
In diesen Playoffs nehmen die dritt- und viertplatzierten Teams der Zwischenrunde teil.

Spiel um Platz 15

Spiel um Platz 13

Playoff um Platz 9–12 
In diesen Playoffs nehmen die erst- und zweitplatzierten Teams der Zwischenrunde teil.

Spiel um Platz 11

Spiele um Platz 9

Playoff um Platz 5–8 
In diesen Playoffs nehmen die dritt- und viertplatzierten Teams der Hauptrunde teil.

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Abschlussplatzierungen 
Die Platzierungen ergaben sich nach folgenden Kriterien:
 Plätze 1 bis 4: Ergebnisse im Finale sowie im Spiel um Platz 3
 Plätze 5 bis 8: Ergebnisse der Platzierungsspiele unter den Dritt- und Viertplatzierten der Hauptrunde
 Plätze 9 bis 12: Ergebnisse der Platzierungsspiele unter den Erst- und Zweitplatzierten der Zwischenrunde
 Plätze 13 bis 16: Ergebnisse der Platzierungsspiele unter den Dritt- und Viertplatzierten der Zwischenrunde

All-Star-Team

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Seite der Europäischen Handballföderation EHF
 Offizielle Seite der Handball-Europameisterschaften
 EHF - 2013 Women's European Championship 19

Handballveranstaltung 2013
Handball-Europameisterschaft der Frauen
Handballwettbewerb in Dänemark
Jugendhandball